Wilson Martins — médico e político brasileiro
Wilson Barbosa Martins — político brasileiro
Wilson Martins (crítico literário) — crítico literário brasileiro

Desambiguações de antropônimos